

Geografia 
 Chóra – altra denominazione di Mykonos
 Chora – centro abitato dell'isola di Koufonissia
 Chora – centro abitato principale dell'isola di Cerigo (Citera)
 Chora (Χώρα) – centro abitato principale di Nasso, sull'isola di Nasso
 Distretto di Chora – distretto dell'Afghanistan appartenente alla provincia dell'Oruzgan

Altro 
 Chora – parte della polis, la città-Stato dell'antica Grecia e modello politico tipico in quel periodo in Grecia
 Miura Chora – poeta giapponese